Ephialtitidae — ископаемое семейство перепончатокрылых насекомых из надсемейства Stephanoidea подотряда стебельчатобрюхие.

Описание 
Обнаружены в ископаемых отложениях юрского и мелового периодов (Бразилия, Германия, Испания, Казахстан, Китай, Монголия, Сибирь). Они были, предположительно, паразитоидами других насекомых (жуков-ксилофагов Lyctidae или рогохвостов Siricidae).

Систематика 
Вместе с семейством Karatavitidae рассматриваются в качестве древнейших представителей подотряда стебельчатобрюхие и ранее вместе с ним объединялись в Ephialtitoidea Handlirsch, 1906. Затем таксон Karatavitidae был перенесён в Orussoidea, а Ephialtitidae включён в состав надсемейства Stephanoidea.

Филогенетические связи семейства можно проиллюстрировать следующей кладограммой:

Классификация 
Более 20 ископаемых родов:

 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †

Примечания

Литература 
 Расницын А. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых // Тр. ПИН АН СССР, 1980. Т. 174. — М.: Наука. — 190 c.
 Rasnitsyn, A. P. 1988. An outline of evolution of the hymenopterous insects (order Vespida). // Oriental Insects 22, 115—145.
 Zhang, H.C., Rasnitsyn, A.P. & Zhang, J.F. (2002) Two ephialtitid wasps (Insecta, Hymenoptera, Ephialtitoidea) from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Cretaceous Research, 23, 401—407. https://doi.org/10.1006/cres.2002.1004

Семейства насекомых
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода